— серия ранобэ, автором которой является Асаура, а иллюстратором — Кайто Сибано. Первый том был опубликован в феврале 2008 года издательством Shueisha, а последний, пятнадцатый, — в феврале 2014 г. Также на основе романа были созданы 4 манги. Аниме-сериал, основанный на романе и манге, был выпущен студией David Production и транслировался в Японии с 9 октября по 25 декабря 2011 года.

Сюжет 
Молодому парню по имени Ё Сато очень непросто жить, в общежитии дают лишь завтрак, а остальное надо покупать на 1000 иен (~340 рублей) в день, при том что парень обожает читать мангу и не может обойтись без новых томов. Однажды он попадает в особое место, где можно получить бэнто за полцены. Однако кандидатов на бэнто великое множество, поэтому школьники и студенты бьются, чтобы заполучить приз. Главный герой оказывается слишком слабым для борьбы и поэтому образует боевую группу во главе с бойцом Сэн Яридзуй, лидером «Клуба любителей дешёвых бэнто» и Ханой Осирои, верной болельщицей Сато.

Список персонажей 
 — главный герой и первокурсник, который оказывается втянутым в борьбу за бэнто. Очень любит играть в старые игры, особенно от компании Sega. Несмотря на то, что вначале показывает неспособность участвовать в битве, вскоре Ё демонстрирует свою прочность и ловкость, достаточную, чтобы быть признанным бэнто-мастером и выиграть дуэльный поединок с Аямэ. Часто попадает в неловкие ситуации, за что его стали называть извращенцем. По иронии судьбы держит у себя дома порножурналы, которые читает с детства, и парня всё время преследуют эротические фантазии, чаще всего с Сэн. Несмотря на всё это, многие девушки начинают питать любовные чувства к Ё.
 Сэйю: Хиро Симоно

 — студентка второго курса, которая является действующим президентом клуба любителей дешевых бэнто, она одна из самых сильнейших бойцов, получившая прозвище  после того, как купила банку пива под названием , спутав с обычным напитком — Сэн понравился дизайн банки. Несмотря на то, что Сэн отличный боец, она выглядит очень спокойной, невинной и порой даже неуклюжей. У неё очень доброе сердце: так, девушка никогда не торопится судить людей по их внешности и держать на них обиды. Однако, когда речь идёт о сражении или хулиганах, Сэн становится упрямой и непоколебимой. Она не питает никаких чувств к Ё, но очень заботится о его благополучии.
 Сэйю: Мария Исэ

 — двоюродная сестра Ё и наполовину итальянка по происхождению. Любит играть в видеоигры и часто заигрывает с Ё или Ханой. Получила прозвище  после того, как заснула на берегу озера, наевшись бэнто. Во время боя использует палочки для еды. Личность Аямэ меняется в зависимости от её настроения: в хорошем духе она общительная и очень любит заигрывать с Ё, а в плохом становится очень ранимой и жестокой к Ё и Сэн. Она часто следит за Сэн, так как видит в ней соперницу.
 Сэйю: Эмири Като

 — девушка, которая присоединяется к клубу любителей дешевых бэнто. Увлекается написанием эротических романов в жанре яой, которые по иронии судьбы вдохновляют членов клуба. Не принимает участия в бою; в то время, как все заняты сражением, пробирается к бэнто исподтишка. Из-за этого люди запугивают Хану, чтобы та не прикасалась к ним, указывая на то, что она заражает еду микробами. После встречи с Ё Хана начала меняться.
 Сэйю: Аой Юки

 — студент третьего курса и ветеран боёв за бэнто, известен как мастер. За год до основных событий он был президентом клуба любителей дешевых бэнто и лично учил Сэн правилами бэнто-драки.
 Сэйю: Мамору Мияно

 — президент совета школы, заинтересована в девушках, особенно в Хане. Из-за ревности к Хане часто даёт другим пощёчины, несмотря на это склонна флиртовать с другими девушками.
 Сэйю: Ай Каяно

 — одноклассница Аямэ, которая также входит в игровой клуб. Она проклята страшным невезением, которое распространяется на всех, кто прикасается к ней. Несмотря на это, благодаря беспечному и детскому характеру не обращает внимания на своё невезение. Ей всегда холодно, и поэтому она всегда ходит в шапке и шарфе. Питает романтические чувства к Ё и делает для него печенья и бэнто, однако оканчивается это всегда некой неудачей.
 Сэйю: Аяна Такэтацу

 — бывший глава группы Рачет Габриель. После того, как Ё показал свою силу, тот сразу невзлюбил парня и способствовал инциденту, после которого Ё стали называть извращенцем. Несмотря на то, что Ё и Рэн — враги, они во многом похожи друг на друга, и Рэн питает чувства к Мацубе и часто краснеет в неловких ситуациях. Часто ассоциирует себя с Аямэ и, как правило, работает с ней, чтобы собирать нужную информацию о бойцах. Несмотря на свои навыки, так и не получил никакого прозвища.
 Сэйю: Кадзуюки Окицу

 и  — сёстры-близнецы, являются членами студенческого совета и вице-президентами. Их имена звучат идентично, но пишутся разными иероглифами. Старшая сестра носит имя «колокольчик», а младшая — «зеркало». Очень сильные бойцы и знамениты за свои жестокие драки.
 Сэйю: Юкари Тамура и Юй Хориэ

Ранобэ 
Роман, автором которого является Асаура, а иллюстратором — Кайто Сибано, публиковался издательством Shueisha с 22 февраля 2008 г. по 25 февраля 2014 г. 12 томов включают в себя основную историю, а 3 тома являются сборниками коротких независимых рассказов. На официальном сайте Super Dash Manga Program были оупубликованы дополнительные рассказы для чтения онлайн. Параллельно все главы романа публиковались в журнале Jump Square.

Манга 
Манга-адаптация под названием Ben-To Zero: Road to Witch начала выпускаться как часть суперпрограммы Manga Dash вместе с выпуском журнала Jump Square за май и июнь 2011 года. 25 октября 2011 года был выпущен первый танкобон манги. Вторая манга под названием Ben-To Another: Rippers Night выпускалась в журнале Super Dash & Go! с декабря 2011 года по октябрь 2012-го. В декабре 2012 года её сменила манга , издаваемая онлайн до октября 2013 года. Все эти адаптации иллюстрировал Кайто Сибано. Манга , иллюстрированная Санкакухэдом, издавалась в этом же журнале с декабря 2011 по июнь 2013 года.

Аниме 
Аниме-сериал, основанный на романе и манге, был выпущен студией David Production и транслировался в Японии с 9 октября по 25 декабря 2011 года, режиссёр аниме — Син Итагаки. Опенинг к аниме  исполняет Айми, а эндинг  исполняет Мария Исэ, опенинг четвёртой серии «Treasure!» исполняет Эмири Като.

Список серий

Популярность 
По данным национальной газеты «Майнити симбун», на март 2011 года в Японии было продано свыше 550000 копий романа. Также по данным путеводителя журнала романов Kono Light Novel ga Sugoi! произведение Ben-To вошло в список романов-бестселлеров в Японии, заняв 8 место в 2010 году, пятое в 2011 году и третье в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 Ben-To на сайте Shueisha
 Официальный сайт аниме

David Production